Las elecciones presidenciales están programadas para celebrarse en Azerbaiyán en 2025.

Sistema electoral 

El presidente de Azerbaiyán es elegido mediante el sistema de dos vueltas; si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos en la primera vuelta, se realiza una segunda vuelta.

Referencias 

Elecciones en Azerbaiyán
Elecciones en Asia de 2025
Azerbaiyán en 2025